Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Dallas 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Leslie Allen e Anne White che hanno battuto in finale Sandy Collins e Elizabeth Smylie 6–4, 5–7, 6–2.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (quarti di finale)
 Rosalyn Fairbank /  Candy Reynolds (primo turno)

 Anne Hobbs /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Alycia Moulton /  Paula Smith (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Dallas 1984